Диего Эстрада
 Эстрада, Диего (род. 1989) — мексиканский легкоатлет, участник Олимпиады-2012.
 Эстрада, Диего (род. 1989) — коста-риканский футболист.